Кинтана-Редонда ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сория. Занимает площадь 183,92 км². Население — 507 человек (на 2010 год).

Покровителями города считаются святой Хуан и Сан Урбано и богоматерь  де ла Асунсион.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сории